Vitesse kwam in het seizoen 1978/1979 voor het tweede seizoen op rij uit in de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1978/'79 voor het derde seizoen op rij onder leiding van trainer Henk Wullems.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 14e met 29 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker werd Vitesse in de tweede ronde na verlenging uitgeschakeld door De Graafschap.

Vitesse speelde haar wedstrijden dit seizoen in stadion Nieuw-Monnikenhuize voor gemiddeld 8.176 toeschouwers.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1978/79
 KNVB beker 1978/79

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1978/79
Competitievoetbal 1978/79